

Cinema 
 Polvere di stelle – film del 1973 diretto da Alberto Sordi
 Polvere di stelle – serie televisiva statunitense
 Polvere di stelle – programma televisivo di Telealtomilanese, poi Telemilano 58 e Canale 5 in onda dal 1978 al 1981

Musica 
 Polvere di stelle – album dal vivo di Benito Urgu
 Polvere di stelle – singolo di Valerio Scanu del 2009
 Polvere di stelle – singolo di Luciano Ligabue del 2019